HMS Vindictive ist der Name folgender Schiffe der Royal Navy:

 HMS Vindictive (1813), Linienschiff 3. Klasse mit 74 Kanonen, bis 1871 im Dienst
 HMS Vindictive (1897), Geschützter Kreuzer
 HMS Vindictive (1918), Flugzeugträger, als Schwerer Kreuzer Cavendish der Hawkins-Klasse geplant, später Flottenreparaturschiff, 1946 verschrottet